Bouncer – proxy per Internet Relay Chat 
 Bouncer – film cortometraggio di Michael Baig-Clifford del 2002
 Bouncer – fumetto western di Alejandro Jodorowsky e François Boucq
 The Bouncer – videogioco per PlayStation 2 prodotto da Squaresoft